Polskie tytuły powieści kryminalnych:
Zapach śmierci, cykl David Hunter, Simon Beckett
Zapach śmierci, cykl Kości, wcześniejsze wydanie miało oryginalny tytuł Déjà Dead, Kathy Reichs